Олеся Анатольевна Курочкина (родилась 6 сентября 1983, Москва) — российская футболистка, полузащитник команды «Звезда-2005» и сборной России. Мастер спорта России.

Воспитанница ДЮСШ «Русь». Первые тренеры Валеев, Эльфрадо Фархадович и Попов, Вячеслав Петрович. Играла за ряд клубов Москвы и Подмосковья, "Мордовочку", азербайджанский "Гёмрюкчю". Значительную часть карьеры, более 10 сезонов с перерывом, провела в клубе "Звезда-2005" (Пермь), забила в его составе более 100 голов. Неоднократный лучший бомбардир своего клуба.

В сборной России была регулярным игроком в 2005-2013 годах. Участница финальных турниров чемпионата Европы 2009 года (3 матча, 1 гол) и 2013 года (1 матч). В 2010 году в отборочном матче чемпионата Европы против Казахстана (6:0) забила четыре гола. Возвращалась в сборную после трёхлетнего перерыва в 2016 году для участия в Кубке Алгарве, а затем, после ещё пятилетнего перерыва, в 2021 году приняла участие в товарищеском матче.

Достижения 
 «Звезда-2005»
 Чемпион России (5): 2007, 2008, 2009, 2015, 2017
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2016
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2010, 2020
 Обладатель Кубка России (4): 2007, 2011/12, 2015, 2016
 Финалист Кубка России (2): 2008, 2009
 Финалист Кубка УЕФА (1): 2008/09

Статистика выступлений

Клубная 

 2011/12  Звезда-Юниор (Пермь)  3 в Чемпионате России. 2-я лига

Сборная 
 2005  Надежда (Ногинск)  2 за Женскую сборную России по футболу
 2006  Надежда (Ногинск)  2 за Женскую сборную России по футболу
 2007  Звезда-2005 (Пермь)  4 за Женскую сборную России по футболу
 2008  Звезда-2005 (Пермь)  1 за Женскую сборную России по футболу
 2009  Звезда-2005 (Пермь)  2 за Женскую сборную России по футболу
 2010  Звезда-2005 (Пермь)  5 за Женскую сборную России по футболу
 2013  Зоркий (Красногорск)  1 за Женскую сборную России по футболу

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Звезда-2005»
 
 

Мастера спорта России
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Чертаново»
Игроки ЖФК «Гёмрюкчю»
Игроки ЖФК «Приалит»
Игроки ЖФК «Надежда»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Мордовочка»